Das PartyPoker.net German Masters 2012 war ein Snooker-Turnier, das vom 1. bis 5. Februar 2012 im Berliner Tempodrom ausgetragen wurde.

Titelverteidiger war der Waliser Mark Williams.

Das Turnier gewann der dreifache Weltmeister Ronnie O’Sullivan durch einen 9:7-Finalerfolg über Stephen Maguire.

Preisgeld

Endrunde

Wildcard-Runde 
Die Wildcard-Runde fand am 1. Februar in Berlin statt. Gespielt wurde „Best of 9 Frames“.

Der einzige deutsche Teilnehmer Patrick Einsle schied mit 1:5 gegen Ken Doherty, dem Finalisten von 1995, aus. Der in der aktuellen Weltrangliste auf Rang 48 stehende Mike Dunn, dem in der Qualifikationsrunde ein Maximum Break gelang, verlor in der Wildcard-Runde gegen Craig Steadman, der sich als einziger Wildcard-Spieler gegen einen Qualifikanten durchgesetzt hatte.

Finalrunde 
In einem rein chinesischen Duell konnte der ungesetzte Newcomer Yu Delu (Rang 73) den Top-10-Spieler Ding Junhui mit 5:3 schlagen und damit als zweiter Ungesetzter ins Achtelfinale einziehen. Für Ronnie O’Sullivan, der im Jahr zuvor kurzfristig abgesagt hatte, sah es im Spiel gegen Andrew Higginson nach dessen 4:0-Führung schon nach einer Erstrundenniederlage aus. Doch nach der Pause startete O’Sullivan eine Aufholjagd, entschied die folgenden fünf Frames für sich und kam eine Runde weiter.

Die größte Überraschung des zweiten Spieltages war jedoch der klare 5:0-Sieg von Stephen Maguire über den an Nummer 2 gesetzten amtierenden Weltmeister John Higgins. Beim Match zwischen Judd Trump und Mark Allen kam es zu einer Neuauflage des Endspiels der UK Championship 2011, die Trump erneut für sich entschied.

Finale

Qualifikation 
Die Spiele fanden vom 21. bis 25. November 2011 in Sheffield statt.

Vorrunde

Runde 1 bis 3

Century Breaks

Endrunde

Qualifikation

Weblinks

Einzelnachweise 

2012
Snookerveranstaltung 2012
Billardturnier in Berlin
Tempodrom